Anthriscus cicutaria är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean Étienne Duby. Anthriscus cicutaria ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
cicutaria